Б'ютт (округ, Каліфорнія)
 Б'ютт (округ, Айдахо)
 Б'ютт (округ, Південна Дакота)